Doemming ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Doemming (1856–1937), deutscher Generalleutnant 
 Eugen von Doemming (1848–1910), preußischer Generalmajor
 Georg von Doemming (1851–1921), preußischer Generalmajor
 Klaus-Berto von Doemming (1915–1993), deutscher Beamter und Staatssekretär
 Richard von Doemming (1845–1905), preußischer Landrat